Егор Мейендорф:
 Мейендорф, Егор Казимирович (1795—1863) — русский учёный-натуралист и топограф, действительный тайный советник, лифляндский ландрат.
 Мейендорф, Егор Фёдорович (1794—1879) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии, обер-шталмейстер.